Владычня — название населённых пунктов.

Россия 
 Владычня — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Владычня — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Владычня — деревня в Угличском районе Ярославской области.